Thaumatocypris är ett släkte av kräftdjur. Thaumatocypris ingår i familjen Thaumatocyprididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Musselkräftor
Thaumatocypris